Molekulska formula -{C9H8O4}- se može odnositi na:

 Аспирин
 2,3-Dihidroksicinaminska kiselina
 2,5-Dihidroksicinaminska kiselina
 3,5-Dihidroksicinaminska kiselina
 4-Hidroksifenilpiruvinska kiselina
 Kafeinska kiselina
 Kafeil alkohol
 Umbelinska kiselina